«Maquillaje» puede referirse a:

 Maquillaje, cosméticos que normalmente son aplicados en la cara con el objeto de embellecer.

Música 
 Maquillaje (2001), tercer y último álbum de estudio de la banda mexicana de rock alternativo Zurdok.
 Maquillaje (1982), canción del grupo Mecano.
 Maquillaje (1982), sencillo que la incluye.
 Maquillaje (2009), versión hecha por Cherry, de la canción de Mecano.
https://sites.google.com/view/beautwins/p%C3%A1gina-principal